Dare to Dream ("osa sognare" in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Dare to Dream – Life as One Direction è il titolo originale del libro Il coraggio di sognare – Noi, gli One Direction dei One Direction (2012).

Musica 
Dare to Dream – album di Yanni del 1992
Dare to Dream – album di Billy Gilman del 2001 
 Dare to Dream – singolo di Jo Dee Messina del 2002, dall'album Burn
 Dare to Dream – EP di Troye Sivan, 2007

Videogiochi 
Dare to Dream – videogioco d'avventura sviluppato da Cliff Bleszinski

Wrestling 
 Dare to Dream – tagline di WWE WrestleMania XIX